— 11-й император Японии, правивший с 4 февраля 29 года до н. э..

Жизнеописание 
Согласно японским хроникам Кодзики и Нихон сёки, Суйнин правил с 29 года до н. э. по 70 год. Большинство историков считают его фигурой вымышленной. Предшественником Суйнина считается его отец, император Судзин, наследником — император Кэйко.

В феврале 50 года до н. э. Суйнин стал наследным принцем, а после смерти своего отца 9 января 29 года до н. э., 4 февраля 29 года до н. э. унаследовал его трон. Он правил 99 лет как 11-й император Японии. Его резиденция находилась во дворце  в местности Ямато на территории современного города Сакураи префектуры Нара.

Согласно «Анналам Японии», во время правления императора Суйнина произошли такие события:
 27 год до н. э. — принц корейского государства Силла преподнёс реликвии своей страны императору, в знак признания своего вассалитета.
 25 год до н. э. — старший брат императора, Сахо-бико, поднял восстание и погиб.
 23 год до н. э. — организованы первые соревнования по борьбе сумаи, будущего сумо.
 3 год до н. э. — внедрена система прямого императорского землевладения, миякэ, в регионах.
 3 год — принесение в жертву домочадцев и животных при похоронах членов императорской семьи заменили глиняными образами и статуями ханива (по предложению великого борца сумо Номи-но-Сукунэ).
 6 год — по всей Японии распространяется ирригация, растёт объём урожаев.

Согласно преданию, император Суйнин поручил своей дочери, принцессе Яматохимэ-но Микото, выбрать подходящее место для отправления священных церемоний в честь Аматэрасу, Солнечного божества. После 12 лет поисков принцесса указала на местность Исэ на востоке острова Хонсю, где был построен великий Храм Исэ, главное синтоистское святилище Японии. Наряду с храмом Асамэ, находящемся на горе Фудзи и построенном на 8-й месяц 3-го года правления Суйнина, это древнейший храм Японии.

В действительности, Суйнин (прижизненное имя — Икумэ), видимо, правил в первой половине IV века н. э.

Родословная

Примечания

Литература 
 
 Воробьев М. В. Япония в III—VII веках. — : Наука, 1980. — 344 с.
 Суровень Д. А. Проблемы царствования в Ямато правителя Икумэ (Суйнина) // Античная древность и средние века. — Екатеринбург, 1998. — С. 193—217.
 Суровень Д. А. Ранние политии Центральной Японии начала IV века и мятеж Сахо-бико // Известия УрФУ, серия Гуманитарные науки, № 3 (105), 2012. — С. 6—22.

Источники 
 Кодзики: Записи о деяниях древности. : Шар, 1994. — Т. 2.
 Нихон сёки: Анналы Японии. — : Гиперион, 1997. — Т. 1.

 11
Мифические долгожители